Степной Кучук — село в Родинском районе Алтайском крае. Административный центр и единственный населённый пункт Степно-Кучукского сельсовета.

История 
Основано село в 1776 году.

География 
Село находится у р. Кучук.

 Уличная сеть
Гагарина улица, Карла Маркса улица, Комсомольская улица, Мельничная улица, Молодежная улица, Набережная улица, Свердлова улица.

Население

Инфраструктура 
Имеется средняя школа — 1, детский сад — 1, ФАП — 1, сельский Дом культуры — 1, магазинов — 3, библиотека — 1, почтовое отделение — 1. Работают 7 индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на растениеводстве и животноводстве.

Транспорт 
 Родино — Степной Кучук — Камышенка — Завьялово.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Родинского района